O Núcleo 3 é um dos núcleos que compõem o bairro da Cidade Nova, na Zona Norte do município brasileiro de Manaus, capital do Amazonas.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Cidade Nova
Zona Norte de Manaus